Jan Szymański (ok. 1765–1845) – aktor, dyrektor teatrów
 Jan Szymański (1876–1936) – polski aktor
 Jan Szymański (1881–1953) – działacz przeciwalkoholowy, urzędnik
 Jan Szymański (1916–2017) – polski uczestnik II wojny światowej, kawaler orderów
 Jan Szymański (1932–1998) – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Szymański (ur. 1953) – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Szymański (1960–2005) – polski zapaśnik
 Jan Szymański (ur. 1989) – polski łyżwiarz
 Jan Szymański (1903–1984) – polski lekarz otolaryngolog, profesor Akademii Medycznej w Warszawie
 Jan Szymański –  pseudonim Jana Machulskiego